Ostrander désigne :

 Ostrander (Minnesota)
 Ostrander (Ohio)
 Lac Ostrander

Homonymie de localités aux États-Unis